Abheben oder Abhebung steht für:
 Abheben (Spielkarten), mehrdeutiger Begriff beim Kartenspiel
 Start (Luftfahrt), das Abheben eines Luftfahrzeugs
 eine Auszahlung von einem Girokonto

Siehe auch: